Caetité kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caetité (ort), Bahia, 
 Caetité (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar